Западно-Сибирский военный округ — формирование (объединение, военный округ) Сухопутных сил (армии) Вооружённых сил Российской империи.

Штаб-квартира — город Омск.

История 
Округ учреждён во время проведения военно-окружной реформы Д. А. Милютина. Командующий войсками округа (до реформы командир Отдельного Сибирского корпуса) одновременно занимал должность Западно-Сибирского генерал-губернатора (генерал-губернатора Западной Сибири, в которую входили Семипалатинская область, Область сибирских киргизов, Томская и Тобольская губернии) (должность учреждена 22.07.1822, упразднена 25.05.1882), а с 1868 года и войскового наказного атамана Сибирского казачьего войска.

Округ переименован в Омский ВО 25 мая 1882 года (генерал-губернаторство упразднено в этот же день).

В состав нового округа дополнительно были включены Семипалатинская и Семиреченская области.

Состав округа

Территория округа 
Изначально Западный Сибирский военный округ территориально совпадал с соответствующим генерал-губернаторством и включал Семипалатинскую область, Область сибирских киргизов, Томскую и Тобольскую губернии. Центр округа находился в Омске — главном городе генерал-губернаторства. В 1867 году в связи с изменением границ империи был учреждён Туркестанский военный округ, которому были подчинены войска, дислоцировавшиеся в южной части Семипалатинской области. Тогда же из состава округа была выделена Семиреченская область.

21 октября 1868 года Область сибирских киргизов была переименована в Акмолинскую область.

В 1882 году из Туркестанского военного округа была передана Семиреченская область, после чего Западно-Сибирский округ был переименован в Омский.

Центральный аппарат округа

Состав войск 
При создании округа в нём были сформированы 71-й Омский резервный батальон, Тобольский и Томский губернские батальоны, а также местные и конвойные команды. При этом Томская местная команда расформировывалась, а её личный состав переводился в другие команды.

Местные команды Томской и Тобольской губерний подчинялись начальнику штаба округа через губернских воинских начальников, резервный батальон подчинялся ему же напрямую, в Области сибирских киргизов — командующему войсками области.

Все Сибирские линейные батальоны были переименованы в Западно-Сибирские с сохранением прежней нумерации.

Регулярные войска составляли: 7 батальонов пехоты (1-й — 7-й линейные батальоны), 1 резервный батальон (71-й Омский), 2 губернских батальона (50-й Тобольский с 9 местными и 16 конвойными командами; 51-й Томский с 4 местными и 16 конвойными командами), Алтайский горнозаводской батальон, Омская военно-арестантская рота; крепостная артиллерия (1½ роты в Омске и рота в Усть-Каменогорске).

Иррегулярные войска входили в состав Сибирского казачьего войска.

Одновременно с созданием Туркестанского военного округа были упразднены управления начальников местных войск Тобольской и Томской губерний. Тогда же из состава округа в Туркестанский были переведены 1-й, 3-й и 6-й Западно-Сибирские линейные батальоны, ставшие 10-м, 11-м и 12-м Туркестанскими линейными батальонами, оставшиеся были переименованы: 5-й Западно-Сибирский линейный батальон — в 1-й, 7-й — в 3-й, нумерация 2-го и 4-го не изменилась. Кроме того, на территории, вошедшей в новый округ проживало население 9-го и 10-го округов Сибирского казачьего войска, из которых было создано новое Семиреченское казачье войско.

В апреле 1868 года было сформировано временное военно-арестантское отделение, а в июне ещё и военно-арестантское отделение в Усть-Каменогорске.

В августе 1868 года на базе подвижного артиллерийского взвода (2 орудия) была сформирована Сибирская пешая батарея (6 орудий), позже ставшая Западно-Сибирской и доведённая до 8-орудийного состава.

Летом 1871 года был расформирован Алтайский горнозаводской батальон, знамя которого было передано на хранение в соборный храм Барнаула.

6 января 1876 года губернские 50-й Тобольский, 51-й Томский и 71-й Омский батальоны, а также уездные, этапные и постовые команды, находящиеся в округе были переименованы в местные батальоны и местные команды с уточнением штатов. 3-й Западно-Сибирский линейный батальон был переведён в Туркестанский военный округ и в Западно-Сибирском округе остались только три линейных батальона — 1-й, 2-й и 4-й.

5 июля 1881 года было принято решение о формировании в округе конно-горной батареи.

Казачество в округе 
Командующий округом являлся также наказным атаманом Сибирского казачьего войска, которое составляло основу иррегулярных войск округа. 

Изначально из 12 конных полков войска на действительной службе находилось 24 сотни и 2 конные батареи (16 орудий), с 1870 года — 8 конных сотен, 1 учебная сотня и 3 пешие команды.

После создания Туркестанского военного округа из Сибирских казаков было сформировано Семиреченское казачье войско. Оставшиеся в Западно-Сибирском округе в военное время должны были выставлять 10 конных полков 6-сотенного состава, 3 пеших полубатальона (со стрелковыми полуротами) и 2 конно-артиллерийских батареи. С 1868 года — 8 конных полков, 3 пешие команды, 2 конно-артиллерийские батареи.

В 1870 году на действительной службе от Сибирского казачьего войска в округе состояло 8 конных сотен, а также 1 учебная сотня и 3 пешие команды.

2 октября 1871 года было утверждено «Положение о воинской повинности Сибирского казачьего войска», по которому в мирное время войско выставляло строевые части и команды, по нарядам, ежегодно утверждаемым командующим войсками Западного Сибирского военного округа, учебную сотню в Омске и постоянную команду из 30 казаков в гвардейскую кавалерию. В военное время или по особому Высочайшему повелению, с призывом всех находящихся на льготе казаков, войско выставляет 9 конных полков. В случае экстренной надобности призыв льготных казаков на непродолжительное время производится по распоряжению командующего войсками округа, который о сём немедленно доносит на Высочайшее имя.

Новое Положение от 5 июля 1880 года устанавливало численность выставляемых на службу в мирное время казаков в 18 конных сотен в составе полков и 30 казаков в состав лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка, в военное время — 54 конных сотни в составе полков и 30 казаков в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк. С 30 апреля 1882 года командирование в Конно-гренадерский полк было прекращено.

Численность войск 
На 25 января 1866 года округ насчитывал: регулярных — 11 батальонов, 3½ роты и 46 команд; иррегулярных (казачьих) — 1½ пеших батальона, 22 конные сотни, 16 орудий.

На 25 ноября 1867 года: регулярных — 8 батальонов (в т. ч. 1-й — 4-й Западно-Сибирские линейные), 2½ роты, 2 запряжённых орудия, 44 команды; иррегулярных — 14 сотен казаков и 1 взвод.

На 25 июля 1880 года: регулярных — 6 батальонов, 1 рота, 8 запряжённых орудий и 36 команд; иррегулярных — 3 пеших команды и 8 сотен.

Командующие войсками округа 
 04.04.1865 — 28.10.1866 — генерал от инфантерии Александр Осипович Дюгамель;
 28.10.1866 — 01.01.1875 — генерал-адъютант генерал-лейтенант (с 30.08.1869 — генерал от инфантерии) Александр Петрович Хрущев;
 01.01.1875 — 19.02.1881 — генерал-адъютант генерал-лейтенант (с 16.04.1878 — генерал от инфантерии) Николай Геннадьевич Казнаков;
 19.02.1881 — 25.05.1882 — генерал-лейтенант Григорий Васильевич Мещеринов.

Примечания

Литература 
 Авилов Р.С. Западный Сибирский военный округ (1865–1882 гг.): страницы истории // Военно-исторический журнал. – 2015. – № 4. – С. 3–10.

Ссылки 
 Страны мира;

Военные округа Российской империи
XIX век в Тюменской области
XIX век в Омской области
Появились в 1869 году в России
Исчезли в 1882 году